Kevin Montgomery (né le  à Rochester, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Stars de Syracuse || LHJPO ||47 ||6 ||19 ||25 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || États-Unis || NAHL ||38 ||4 ||12 ||16 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||17 ||4 ||6 ||10 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Buckeyes d'Ohio State || NCAA ||17 ||1 ||4 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Knights de London || LHO ||31 ||1 ||16 ||17 ||50 ||9 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 || Knights de London || LHO ||63 ||9 ||34 ||43 ||95 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2007-2008 || Monsters du lac Érié || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Knights de London || LHO ||46 ||2 ||34 ||36 ||41 ||14 ||0 ||4 ||4 ||6 
|-
|2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH ||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH ||65 ||1 ||6 ||7 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 51|| 2|| 17|| 19|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Barons d'Oklahoma City || LAH || 16|| 2|| 5|| 7|| 12|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 49|| 2|| 7|| 9|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lillehammer IK || GET Ligaen || 41|| 2|| 17|| 19|| 90|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || Dornbirner EC || EBEL || 53|| 0|| 12|| 12|| 42|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2014-2015 || HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 6|| 1|| 0|| 1|| 6||- || -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || SV Caldaro || Serie A || 11 || 1 || 5 || 6 || 35 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || HC Valpellice || Serie A || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2015-2016 || Everblades de la Floride || ECHL ||35 ||4 ||13 ||17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || Falcons de Springfield || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Rødovre Mighty Bulls || Metal-Ligaen ||44 ||6 ||19 ||25 ||27 ||7 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2018-2019 || Gladiators d'Atlanta || ECHL ||11 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

Notes et références 

Naissance en avril 1988
Naissance à Rochester (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Buckeyes d'Ohio State
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Knights de London
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du SV Caldaro
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Gladiators d'Atlanta